Янно Юриссон (; 6 октября 1980, Вильянди) — эстонский футболист, крайний полузащитник. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Тулевик» (Вильянди). Во взрослых соревнованиях дебютировал в его составе весной 1996 года в первой лиге. В высшем дивизионе Эстонии сыграл первый матч 25 июля 1998 года против «Лантаны», а первый гол забил 19 сентября 1998 года в ворота ТФМК.

В 2000 году перешёл в таллинскую «Флору», в её составе в том же сезоне стал серебряным призёром чемпионата страны. На следующий год потерял место в основном составе, сыграв только два матча, команда в 2001 году стала чемпионом Эстонии.

В 2002—2003 годах снова играл за «Тулевик», после чего завершил профессиональную карьеру. В 2005—2010 годах выступал в низших лигах за «Элион»/«Нымме Юнайтед» (Таллин). В 2011 году вернулся в «Тулевик», который к тому времени лишился профессионального статуса и играл в третьем дивизионе, по окончании сезона завершил игровую карьеру.

Всего в высшей лиге Эстонии сыграл 101 матч и забил 4 гола.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Эстонии, начиная с 15 лет.

В национальной сборной Эстонии дебютировал 26 апреля 2000 года в товарищеском матче против Люксембурга, выйдя на замену на 66-й минуте вместо Сергея Терехова. Всего за сборную провёл 6 матчей, все — в 2000 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Элва»